Михеенки — название населённых пунктов.

Россия 
 Михеенки — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Михеенки — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Михеенки — деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл.